Сергей Николаевич Лавров:
 Лавров, Сергей Николаевич (1872—1934) — священник Русской православной церкви, священномученик
 Лавров, Сергей Николаевич (род. 1949) — экономист-международник, государственный деятель.